Oblężenie Akki (1189–1191) – oblężenie Akki przez krzyżowców podczas III wyprawy krzyżowej.
 Oblężenie Akki (1291) – upadek ostatniego miasta krzyżowców w Lewancie.
 Oblężenie Akki (1799) – oblężenie Akki podczas wyprawy Napoleona do Egiptu i Syrii.
 Oblężenie Akki (1840) – oblężenie podczas wojny turecko-egipskiej.